Tjeckoslovakiska förstaligan i fotboll 1992/1993 var den sista säsongen av Tjeckoslovakiens högstaliga i fotboll, då landet upplöstes mitt under pågående säsong, vilket gjorde att Tjeckien och Slovakien bildade egna ligor säsongen därpå. Sparta Prag vann serien och tog sin 21:a mästartitel.

Tabeller

Poängtabell

Källor
Rsssf.com

Noter

1992 i Tjeckoslovakien
1993 i Tjeckien
1993 i Slovakien
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992/1993